

Patronyme 
 Annick Jacquemet (née en 1956), femme politique française ;
 Arnaud Jacquemet (né en 1988), joueur suisse de hockey sur glace ;
 Patrick Jacquemet (né en 1965), ancien joueur puis entraîneur polynésien de football ;
 Richard Jacquemet (né en 1966), céiste français.

Voir aussi 
 
 Claude-Antoine-François Jacquemet-Gaultier d'Ancyse (1706-1775), ecclésiastique, évêque de Luçon de 1759 à 1775.

Homonymie
Homonymie de patronyme